Atsiz ben Aûq al-Khwarizmî général d'origine turkmène au service des Seldjoukides, puis gouverneur de Damas (1076-1079) assassiné par le Seldjoukide Tutuş.
 `Alâ’ ad-Dîn Atsiz Shah du Khwarezm (1128–1156)
 `Alâ’ ad-Dîn Atsiz émir ghuride (1213-1214)